Vikedal ist der Familienname folgender Person:
 Ryan Vikedal (* 1975), kanadischer Musiker

Vikedal bezeichnet außerdem:
 Vikedal (Vindafjord), eine ehemalige norwegische Kommune in Rogaland; seit 1965 Tettstad der Kommune Vindafjord